Кирґессааре () — до жовтня 2013 року волость в Естонії у складі повіту Гійумаа.
 Кирґессааре () — селище в Естонії, у волості  Гійу повіту Гійумаа.
 Кирґессааре () — природний заповідник в Естонії.